Artillerie-Regiment 5 oder Artillerieregiment Nr. 5 steht für: 
 Feldartillerie-Regiment „von Podbielski“ (1. Niederschlesisches) Nr. 5 der neupreußischen Armee
 Niederschlesisches Fußartillerie-Regiment Nr. 5 der neupreußischen Armee
 Königlich Bayerisches 5. Feldartillerie-Regiment „König Alfons XIII. von Spanien“ der Bayerischen Armee
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 5 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1885 in Brünn
 5. Artillerie-Regiment (Reichswehr) der Reichswehr
 Artillerie-Regiment 5 der Wehrmacht
 Artillerieregiment 5 (NVA), stationiert in Dabel, unterstellt der 5. Armee, aufgelöst 1990
 Panzerartillerieregiment 5 bzw. Artillerielehrregiment 5 der Bundeswehr, stationiert in Grafenwöhr, unterstellt der 5. Panzerdivision, aufgelöst 1992

Siehe auch:
 5e régiment d'artillerie, Artillerie-Verband der französischen Armee